Mulle ist die Bezeichnung verschiedener, nicht näher verwandter Säugetierarten. Allen gemein ist eine vorwiegend unterirdische, grabende Lebensweise. 
 einige Vertreter der Maulwürfe werden als „Mulle“ bezeichnet, wie der Amerikanische Spitzmull, die Japanischen Spitzmulle und der Sternmull
 Beutelmulle (Notoryctes), eine  Beuteltiergattung mit zwei Arten in Australien.  
 Goldmulle (Chrysochloridae), eine  Familie innerhalb der  Tenrekartigen mit zehn Gattungen und 21 Arten. Vorkommen in Afrika, südlich der Sahara. Mehr als die Hälfte der Arten endemisch in  Südafrika.
 Zwei  Gattungen innerhalb der Familie der Sandgräber in Afrika, südlich der Sahara:
 Graumulle (Fukomys) mit, je nach Quelle, zehn bis vierzehn Arten.
 Blessmulle (Georhychus) mit der Art Kap-Blessmull (Georhychus capensis)
 Nacktmulle (Heterocephalus glaber), die einzige Art der Gattung Heterocephalus. Vorkommen in Ost-Afrika.
 Zwei Arten von  Gürteltieren in Südamerika: 
 Gürtelmull (Chlamyphorus truncatus)
 Burmeister-Gürtelmull (Calyptophractus retusus) 

Mammalogie